Tre navi della US Navy sono state battezzate Chicago, in onore dell'omonima città della Illinois

 – incrociatore protetto, unica unità della sua classe, varato nel 1885; impiegata come nave caserma dal 1923 al 1935, venne ribattezzata USS Alton (IX-5) il 16 luglio 1928
 – incrociatore pesante  varato nel 1930; affondato durante la Battaglia dell'isola di Rennell, nelle Isole Salomone, il 30 gennaio 1943
 – incrociatore pesante  varato nel 1944; la nave venne riconvertita in incrociatore lanciamissili e riclassificata con numero di scafo CG-11 il 1º novembre 1958 (
 – sottomarino nucleare d'attacco  varato nel 1984

Chicago